Iwashiro (provincie) - voormalige Japanse provincie
 Iwashiro (gemeente) - Japanse gemeente

 Taro Iwashiro - Japans componist
 Toshiaki Iwashiro - Japans manga auteur en illustrator